César Mendoza (ruiter), Chileens olympische medaillewinnaar en lid militaire junta 1973-1990
César Mendoza (voetballer), Colombiaans-Nederlands voormalig profvoetballer